B2 bzw. B 2 steht für:
 Riboflavin, Vitamin B2
 Bundesstraße 2 in Deutschland
 Nationalstraße B2, eine wichtige Ost-West-Straße in Namibia
 Waldviertler Straße, ehemalige Bundesstraße in Österreich
 B2 (Zypern), Hauptstraße in Zypern
 B2 (Kenia), Fernstraße in Kenia
 Belavia Belarusian Airlines, weißrussische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Bayern 2, Hörfunkprogramm des Bayerischen Rundfunks 
 Radio B2, ein Radiosender (ehemals Oldiestar)
 BI-2, russische und weißrussische Rockband 
 DIN B2, ein genormtes Papierformat (DIN 476/ISO 216)
 B2-Schaltung, eine Schaltung von Brückengleichrichtern
 brennbare/normal entflammbare Baustoffe nach DIN 4102-1, siehe Baustoffklasse
 eine Widerstandsklasse, siehe Sonderschutzfahrzeug
 B2 (Paralympics), funktionelle Klassifizierung für Sportler in paralympischen Sportarten
 eine Besoldungsgruppe für Beamte und Soldaten in Deutschland, siehe Besoldungsordnung B #Besoldungsgruppe B 2
 eine Niveaustufe für Sprachkenntnisse, siehe Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen

B-2 steht für:
 Northrop B-2 Spirit, einen Tarnkappenbomber der US Air Force
 Curtiss B-2 Condor, einen Doppeldecker-Bomber der US-Streitkräfte der 1920er Jahre
 B-2 (Fernsehapparat), erster in Serie produzierter sowjetischer Fernsehapparat
 Praga B-2, einen Flugmotor der 1930er Jahre

Siehe auch:
 2B

B2